Plaats in Indonesië
 Kemawi (Sumowono), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kemawi (Somagede), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java